Live: Omaha to Osaka é o único álbum ao vivo da banda estadunidense L7. O material foi gravado em clubes em Omaha (Nebraska), (11 primeiras músicas) e Osaka, Japão, (o resto) daí o nome.

Faixas 

Álbuns de L7
Álbuns ao vivo de 1998
Álbuns ao vivo em língua inglesa
Álbuns grunge